Net — багатозначний термін.
 Значення, що походять від варіанту перекладу  = «мережа»:
 .NET, .net
 .net — домен верхнього рівня.
 .NET Framework — програмна платформа, розроблена корпорацією Microsoft.
 .NET Messenger Service — система обміну миттєвими повідомленнями, розроблена Microsoft.
 .NET Passport — стара назва сервісу Windows Live ID
 .net — онлайновий журнал, що видається у Великій Британії з 1994 року.
 The Net — кінофільм 1995 року, знятий в США.
 NET — скорочення від назв кількох телевізійних каналів та телекомпаній:
 , США
 , США
 Net SA, Латинська Америка
 New Hellenic Television, Греція
 , Мальта
 Nihon Educational Television — минуле назву TV Asahi, Японія
  — національні іспити в Індії.

Див. також 
 Нетто